{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Премьер-лига
|-
|align = "center" | 2 сентября — 28 ноября 2010
|-
| Статус — нерейтинговый
|-
| Призовой фонд — £ 200 000
|-
| Победитель — £ 30 000
|-
| Высший брейк — 139 Ронни О'Салливан
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2009 — Шон Мёрфи
|-
| Чемпион 2010 — Ронни О'Салливан
|-
| Финалист — Шон Мёрфи
|-
|}PartyCasino.com Премьер-лига 2010 проходила со 2 сентября по 28 ноября. Состав участников: Марко Фу, Шон Мёрфи, Ронни О'Салливан, Нил Робертсон, Дин Цзюньхуэй, Марк Селби, Марк Уильямс. Все матчи обслуживает рефери Пол Коллиер. 

Ронни О'Салливан вернул себе титул победителя Премьер-лиги, убедительно переиграв в финале прошлогоднего чемпиона — Шона Мёрфи, со счётом 7:1.

 Примечательные факты
 В финале второй год подряд встречаются Ронни О'Салливан и Шон Мёрфи. Это второй случай в истории Премьер-лиги, первый состоялся в 1991-92 годах, когда дважды подряд в финале играли Стив Дэвис и Стивен Хендри. Во всех остальных случаях хотя бы один финалист менялся. 
 В полуфинале Мёрфи, проиграв два стартовых фрейма, не оставил затем сопернику ни одного шанса — 463 безответных очка, это второй результат в истории Премьер-лиги.
 О'Салливан в своём полуфинале после счёта 1:1 также отметился безответной серией в 331 очко и в третий раз одолел Нила Робертсона со счётом 5:1 (один раз была ничья 3:3).
 Это десятый финал и девятый титул победителя Премьер-лиги Ронни О'Салливана. Причём последние 7 лет подряд Ронни играл в финале.
 В этом розыгрыше Ронни О'Салливан не потерпел ни одного поражения.

 Призовой фонд 

Победитель: £ 30 000
Финалист: £ 15 000
Полуфиналисты: £ 5 000

Выигранный фрейм: £ 1 000 (групповой этап)
Сенчури-брейк: £ 1 000 (групповой этап) 
Максимальный брейк: £ 25 000 
Максимальный призовой фонд: £ 200 000

 Круговой турнир 

(Брейки 50+ выделены скобками); сенчури-брейки — жирным.

2 сентября — Southampton Guild Hall, Саутгемптон, Хэмпшир.

 Шон Мёрфи 5:1 Дин Цзюньхуэй: 71-51(51), 69(50)-38, 0-128(65,63), 124-0, 86(55)-31, 111(109)-9
 Ронни О'Салливан 3:3 Марко Фу: 4-70(63), 137(76,61)-0, 34-71, 141(119)-0, 0-87(87), 103-36

16 сентября — Plymouth Pavilions, Плимут, Вустершир.

 Марк Селби 2:4 Марк Уильямс: 101-3, 85(84)-0, 0-113, 52-61, 0-82, 3-73
 Ронни О'Салливан 3:3 Дин Цзюньхуэй: 8-122, 71-33, 119-0, 0-95(89), 67(67)-7, 44-53

30 сентября — Preston Guild Hall, Престон, Ланкашир.

 Марко Фу 4:2 Шон Мёрфи: 76(76)-55, 0-84, 0-83(77), 68-54, 72(67)-1, 60-55
 Дин Цзюньхуэй 3:3 Марк Уильямс: 36-76(54), 0-90(73), 68(68)-21, 65(65)-16, 16-63, 77-5
 Нил Робертсон 2:4 Марк Селби: 25-67(53), 79(69)-8, 0-108(104), 55-74, 78(78)-0, 0-123(119)

7 октября — Brentwood Leisure Centre, Брентвуд, Эссекс.

 Марк Селби 2:4 Дин Цзюньхуэй: 0-123(54,69), 70(50)-44, 0-78(78), 9-74(69), 1-103, 97(97)-0
 Ронни О'Салливан 3:3 Шон Мёрфи: 71-66, 5-104(90), 93(93)-0, 15-72(71), 51-64, 110-0

14 октября — Inverness Leisure Centre, Инвернесс, Шотландия.

 Марк Селби 5:1 Марко Фу: 90(90)-0, 24-101(68), 98(64)-0, 72(53)-40, 131-0, 90(90)-0
 Нил Робертсон 3:3 Марк Уильямс: 53-58, 79-39, 0-78(70), 82(55)-25, 7-109(105), 73(65)-1

21 октября — Spiceball LC, Banbury, Банбери, Оксфордшир.

 Нил Робертсон 6:0 Дин Цзюньхуэй: 120-0, 74-33, 72-44, 97-12, 87(87)-7, 73(51)-25
 Марко Фу 3:3 Марк Уильямс: 63-45, 45-54, 0-125(104), 66(51)-9, 122(78)-8, 0-12228 октября — Penrith Leisure Centre, Пенрит (Великобритания), Камбрия.

 Марко Фу 5:1 Дин Цзюньхуэй: 94-2, 81-17, 65-0, 94(94)-5, 0-77(71), 107-20
 Ронни О'Салливан 4:2 Марк Уильямс: 99(98)-0, 123(78)-0, 16-61, 74(70)-38, 103(50)-15, 4-78

4 ноября — Hutton Moor LC, Уэстон-сьюпер-Мэр, Сомерсет

 Марко Фу 4:2 Нил Робертсон: 44-82(70), 77-12, 58-57(57), 83-82, 74(67)-39, 28-90(90)
 Шон Мёрфи 3:3 Марк Селби: 80(80)-0, 0-100, 114(52,58)-3, 19-60, 0-91(91), 96-64(56)

11 ноября — Grimsby Auditorium Moor LC, Гримсби, Линкольншир

 Шон Мёрфи 4:2 Марк Уильямс: 69(64)-36, 101(97)-0, 0-84(54), 69-58, 61-58, 35-63
 Ронни О'Салливан 5:1 Нил Робертсон: 83(80)-40, 85-20, 128(84)-0, 134(130)-0, 32-64, 79(79)-59

18 ноября — Venue Cymru, Лландидно, Уэльс

 Ронни О'Салливан 5:1 Марк Селби: 67(56)-49, 68-43, 87(80)-12, 48-79, 116-4, 66-52
 Шон Мёрфи 2:4 Нил Робертсон: 56-17, 33-67(67), 0-116, 108(98)-0, 0-124, 29-70(52)

 Турнирная таблица 

Если количество очков одинаково, берётся в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 3:3, выше будет тот, кто первым выиграл третью партию.

 Полуфиналы и финал 

27-28 ноября — Potters Leisure Resort, Хоптон-он-Си, Норфолк

{{Турнир4 без 3 места
| RD1= Полуфиналы Матчи до 5 побед
| RD2= Финал Матч до 7 побед

| RD1-seed1=
| RD1-team1= Ронни О'Салливан| RD1-score1=5
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Нил Робертсон
| RD1-score2=1

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Марко Фу
| RD1-score3=2
| RD1-seed4=
| RD1-team4= Шон Мёрфи
| RD1-score4=5

| RD2-seed1=
| RD2-team1= Ронни О'Салливан
| RD2-score1=7
| RD2-seed2=
| RD2-team2= Шон Мёрфи
| RD2-score2=1
}}

Полуфиналы 
  Марко Фу 2:5 Шон Мёрфи : 83(83)-0, 70-5, 0-116(103), 0-81(81), 0-97(97), 0-97(69), 0-72(68)
  Ронни О'Салливан 5:1 Нил Робертсон : 73(61)-34, 8-91(65), 90(82)-0, 139-0, 102-0, 78(77)-51(51)

Финал 
  Ронни О'Салливан 7:1 Шон Мёрфи : 81(74)-12, 123-0, 82(59)-34, 84-32, 67-35, 43-68, 77(68)-0, 83(51)-28

Квалификация 

Квалификацией к турниру стала Matchroom Championship League, победитель которой получает путёвку в Премьер-лигу. В этом сезоне таковым оказался Марко Фу.

Сенчури-брейки 
 139, 130, 123, 119, 119, 116, 110, 103, 102 Ронни О'Салливан
 131, 119, 104, 101, 100 Марк Селби
 124, 109, 103 Шон Мёрфи
 124, 120, 116 Нил Робертсон
 122, 103 Дин Цзюньхуэй
 122, 113, 105, 104 Марк Уильямс
 107 Марко Фу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Премьер-лига 2010

Премьер-лига (снукер)
2010 год в снукере